Space Raiders, film di fantascienza del 1983
 Space Raiders, gruppo musicale big beat britannico
 Space Raiders, videogioco arcade del 2002